Villanueva del Rosario kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Villanueva del Rosario (kommunhuvudort), Andalusien, Provincia de Málaga, 
 Villanueva del Rosario (kommun), Andalusien, Provincia de Málaga, 

Robotskapade Spanienförgreningar